Königstein este un nume german care poate însemna:
orașul Königstein im Taunus, landul Hessa, Germania
Burg Königstein - cetate din orașul Königstein im Taunus
Königstein (Sächsische Schweiz) - oraș din regiunea „Sächsische Schweiz” din landul Saxonia
Königstein (munte) - munte de lângă orașul Königstein („Sächsische Schweiz”)
Festung Königstein, fortăreață de pe muntele Königstein
Königstein (Oberpfalz) - târg (Markt) în landul Bavaria
Ruine Königstein (Aargau) - ruina unei cetăți din cantonul Aargau, Elveția
Ruine Königstein (Oberösterreich) - ruina unei cetăți din Austria
Königstein (Namibia) - cel mai înalt munte din Namibia
Königstein (stânci) - o formațiune de rocă din nordul munților Harz, landul Saxonia-Anhalt
numele german al Munților Piatra Craiului din România

Vezi și 
Königstuhl
Königsberg